Aceasta este o listă a localităților cu numărul de locuitori în 2006, din provincia Toledo, a comunității autonome Castilia-La Mancha, Spania.

 Ajofrín 2.279
 Alameda de la Sagra 3.183
 Albarreal de Tajo 659 
 Alcabón 707
 Alcañizo 336
 Alcaudete de la Jara 1.976
 Alcolea de Tajo 843
 Aldea en Cabo 206
 Aldeanueva de Barbarroya 703
 Aldeanueva de San Bartolomé 530
 Almendral de la Cañada 368
 Almonacid de Toledo 813
 Almorox 2.371
 Añover de Tajo 5.095
 Arcicóllar 720
 Argés 4.309
 Azután 305
 Barcience 214
 Bargas 7.963
 Belvís de la Jara 1.735
 Borox 2.640
 Buenaventura 464
 Burguillos de Toledo 1.993
 Burujón 1.376
 Cabañas de la Sagra 1.739
 Cabañas de Yepes 265
 Cabezamesada 469
 Calera y Chozas 4.157
 Caleruela 295
 Calzada de Oropesa 574
 Camarena 2.838
 Camarenilla 563
 Campillo de la Jara, El 434
 Camuñas 1.856
 Cardiel de los Montes 256
 Carmena 860
 Carpio de Tajo, El 2.191
 Carranque 2.761
 Carriches 296
 Casar de Escalona, El 1.589
 Casarrubios del Monte 4.321
 Casasbuenas 232
 Castillo de Bayuela 1.054
 Cazalegas 1.561
 Cebolla 3.336
 Cedillo del Condado 2.207
 Cerralbos, Los 413
 Cervera de los Montes 329
 Chozas de Canales 2.084
 Chueca 255
 Ciruelos 494
 Cobeja 2.047
 Cobisa 3.207
 Consuegra 10.538
 Corral de Almaguer 5.966
 Cuerva 1.421
 Domingo Pérez 498
 Dosbarrios 2.280
 Erustes 209
 Escalona 3.053
 Escalonilla 1.505
 Espinoso del Rey 588
 Esquivias 4.812
 Estrella, La 322
 Fuensalida 9.164
 Gálvez 3.383
 Garciotum 148
 Gerindote 2.179
 Guadamur 1.774
 Guardia, La 2.329
 Herencias, Las 759
 Herreruela de Oropesa 445
 Hinojosa de San Vicente 481
 Hontanar 132
 Hormigos 480
 Huecas 506
 Huerta de Valdecarábanos 1.784
 Iglesuela, La 411
 Illán de Vacas 6
 Illescas 15.830
 Lagartera 1.556
 Layos 378
 Lillo 2.762
 Lominchar 1.429
 Lucillos 508
 Madridejos 11.030
 Magán 1.989
 Malpica de Tajo 1.991
 Manzaneque 455
 Maqueda 560
 Marjaliza 302
 Marrupe 155
 Mascaraque 495
 Mata, La 953
 Mazarambroz 1.314
 Mejorada 1.323
 Menasalbas 3.206
 Méntrida 3.521
 Mesegar de Tajo 246
 Miguel Esteban 5.435
 Mocejón 4.539
 Mohedas de la Jara 522
 Montearagón 549
 Montesclaros 406
 Mora 10.072
 Nambroca 2.967
 Nava de Ricomalillo, La 702
 Navahermosa 4.209
 Navalcán 2.238
 Navalmoralejo 63
 Navalmorales, Los 2.636
 Navalucillos, Los 2.670
 Navamorcuende 708
 Noblejas 3.332
 Noez 806
 Nombela 981
 Novés 1.911
 Numancia de la Sagra 3.713 
 Nuño Gómez 198
 Ocaña 7.180
 Olías del Rey 5.691
 Ontígola 2.113
 Orgaz 2.732
  Oropesa 2.860
 Otero 244
 Palomeque 739
 Pantoja 3.155
 Paredes de Escalona 145
 Parrillas 410
 Pelahustán 372
 Pepino 1.804
 Polán 3.758
 Portillo de Toledo 2.097
 Puebla de Almoradiel, La 5.770
 Puebla de Montalbán, La 7.840
 Pueblanueva, La 2.145
 Puente del Arzobispo, El 1.431
 Puerto de San Vicente 248
 Pulgar 1.460
 Quero 1.284
 Quintanar de la Orden 10.471
 Quismondo 1.533
 Real de San Vicente, El 1.050
 Recas (Toledo) 3.138
 Retamoso de la Jara 132
 Rielves 626
 Robledo del Mazo 399
 Romeral, El 807
 San Bartolomé de las Abiertas 447
 San Martín de Montalbán 748
 San Martín de Pusa 825
 San Pablo de los Montes 2.282
 San Román de los Montes 1.369
 Santa Ana de Pusa 411
 Santa Cruz de la Zarza 4.814
 Santa Cruz del Retamar 2.555
 Santa Olalla 3.111
 Santo Domingo-Caudilla 801
 Sartajada 127
 Segurilla 1.132
 Seseña 10.854
 Sevilleja de la Jara 907
 Sonseca 10.685
 Sotillo de las Palomas 211
 Talavera de la Reina 83.793
 Tembleque 2.271
 Toboso, El 2.177
 Toledo 77.601
 Torralba de Oropesa 298
 Torre de Esteban Hambrán, La 1.759
 Torrecilla de la Jara 303
 Torrico 831
 Torrijos 11.607 
 Totanés 417
 Turleque 944
 Ugena 3.942
 Urda 3.164
 Valdeverdeja 740
 Valmojado 3.109
 Velada 2.436
 Ventas con Peña Aguilera, Las 1.351
 Ventas de Retamosa, Las 1.782
 Ventas de San Julián, Las 233
 Villa de Don Fadrique, La 4.177
 Villacañas 10.208
 Villafranca de los Caballeros 5.327
 Villaluenga de la Sagra 3.216
 Villamiel de Toledo 753
 Villaminaya 586
 Villamuelas 737
 Villanueva de Alcardete 3.773
 Villanueva de Bogas 805
 Villarejo de Montalbán 76
 Villarrubia de Santiago 2.893
 Villaseca de la Sagra 1.581
 Villasequilla 2.515
 Villatobas 2.481
 Viso de San Juan, El 2.339
 Yébenes, Los 6.341
 Yeles 3.113
 Yepes 4.729
 Yuncler 2.684
 Yunclillos 706
 Yuncos 6.603
</div>

Toledo